Die Himmelfahrt der Galgentoni steht für:

 Die Himmelfahrt der Galgentoni (Reportage), Reportage von Egon Erwin Kisch
 Die Himmelfahrt der Galgentoni (Drama), Kischs Theateradaption dieser Reportage
 Die Galgentoni, eine tschechisch-deutsche Verfilmung der Reportage von 1930
 Die Himmelfahrt der Galgentoni (Film), DDR-Verfilmung der Reportage von 1965
 Galgentoni, Verfilmung der Reportage von 1972 durch den Bayerischen Rundfunk